miejscowości w Polsce: 
 Krzywólka – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Przerośl 
 Krzywólka – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Szypliszki
 Krzywólka (Suwałki) – osiedle Suwałk (dawniej wieś)